How Great Thou Art (canção) - single de Elvis Presley
How Great Thou Art (hino) - hino gospel gravado por inúmeros intérpretes;
How Great Thou Art (álbum de Elvis Presley) - de 1967

Desambiguação